Filoxè, oficial macedoni, sàtrapa de Cilícia
 Filoxè de Citera, destacat poeta ditiràmbic grec 
 Filoxè de Lèucada, poeta grec
 Filoxè d'Alexandria, gramàtic grec 
 Filoxè, poeta grec 
 Filoxè, heretge grec romà d'Orient.
 Filoxè, cirurgià egipci 
 Filoxè, pintor grec
 Filoxè Indogrec, rei indogrec